Make Me steht für:

 Make Me (Janet-Jackson-Lied), Lied von Janet Jackson (2009)
 Make Me, Roman von Lee Child (2015)
 Make Me (Britney-Spears-Lied), Lied von Britney Spears (2016)
 Make Me (Cry), Lied von Noah Cyrus (2016)

Siehe auch:
 Make Me Famous, ukrainische Band
 Make Me Proud, Lied von Drake und Nicki Minaj (2011)